Kanggye-si kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Kanggye-si (kommun i Nordkorea), Chagang, 
 Kanggye, provinshuvudstad, Chagang, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar